Il termine Aeroporto di San Jose può riferirsi ai seguenti aeroporti:

Aeroporto Internazionale di San Jose – aeroporto che serve la città di San Jose, in California, Stati Uniti;
Aeroporto Internazionale Juan Santamaría – principale aeroporto della Costa Rica che serve la sua capitale, San José;
Aeroporto di San Jose – aeroporto situato a San Jose, nella provincia di Mindoro Occidentale, nelle Filippine.